Парламентарните избори в България през 2022 година се провеждат за избирането на народни представители в 48-ото Народно събрание на Република България. Изборите са извънредни, след гласувания вот на недоверие към правителството на Кирил Петков и връщането на трите проучвателни мандата (на ПП, ГЕРБ-СДС и БСП) на президента Румен Радев. Насрочени са за 2 октомври 2022 г.

Безплатен предизборен диспут за участниците в изборите провежда Българското национално радио.

Участници

Партии, коалиции и независими кандидати

Предизборни обществени очаквания

Социологически проучвания

Гласуване в чужбина

Изборни секции 
В средата на август 2022 г. ЦИК съобщава че ще бъдат разкрити между 750 и 800 изборни секции в общо 61 държави. Най-много са планирани в Турция – 143, Великобритания – 128, Германия – 116, Испания – 64, Съединените щати – 42. В Русия са посочени две секции – в Москва и в Санкт Петербург, а в Украйна не фигурира такава.

На 6 септември 2022 г. е краен срок за подаване на заявления в ЦИК, за отваряне на секции в чужбина. Разкриват се общо 755 избирателни секции, като най-много те са в Турция – 166, Великобритания – 126, Германия – 77, Гърция – 72, Испания – 65, Съединените щати – 55. В Северна Македония са разкрити 7 секции.

Поради проблеми със сигурността избирателни секции не са разкрити в Украйна, Ирак, Сирия, Палестина, Либия, Йемен и Афганистан.

До крайният срок са подадени 50 865 заявления за гласуване, като 26 019 от тях са от Турция.

Турция 
По време на предизборната кампания изселническите организации в Турция призовават да бъдат подкрепени кандидатите, които са етнически турци. Това заявяват от „Конфедерацията на балканските румелийски турци“ (BRTK). Изселническата организация „Балгьоч“ агитира от името на турския президент Реджеп Ердоган за подкрепа към ДПС, като месец преди началото на кампанията председателят на ДПС Мустафа Карадайъ е на посещение при турския президент в Анкара. ДПС провежда активна предизборна агитация в Турция, на много места са поставени билбордове с плакати на турски език.

Великобритания

Германия

Резултати

Обобщение

Разпределение

Източници 

2022
XLVIII народно събрание
България